Wuthenow ist der Name folgender Orte: 
 Wuthenow, Ortsteil von Neuruppin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Wuthenow, ehemals im Landkreis Soldin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Otanów

Wuthenow ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Wuthenow (1844–1921), evangelischer Theologe, Sohn von Ferdinand und Alwine Wuthenow
 Alwine Wuthenow (geborene Balthasar; Pseudonym Annmariek Schulten; 1820–1908), plattdeutsche Dichterin
 Ferdinand Wuthenow (1812–1882), deutscher Jurist
 Ralph-Rainer Wuthenow (1928–2013), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Schach von Wuthenow
 Wuthenau